Dorrington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Dorrington, Lincolnshire, ort i England, 
 Dorrington, Shropshire, ort i England,

USA 

 Dorrington (ort i USA), Kalifornien, Calaveras County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar